Каллистратова, Софья Васильевна (1907—1989) — советский адвокат, диссидент и правозащитник.
 Каллистратова, Римма Фёдоровна (1929—2016) — советский и российский учёный-правовед.